Колекции от антики са колекции от предмети на антично изкуство, най-вече скулптури, керамика и металообработка, както и изсечени камъни, бижута и монети.

Важни колекции от антики са например:

 Национален археологически музей (Атина)
 Берлинска колекция от антики в музеите на Музейния остров
 Археологически музей в Ираклио на о. Крит
 Лувър (Париж)
 Британски музей (Лондон)
 Ватикански музеи
 Капитолийски музеи (Рим)
 Национален музей на Рим
 Палацо Барберини (Рим)
 Национален археологически музей на Флоренция
 Национален археологически музей на Неапол
 Археологически музей на Истанбул
 Античен музей Базел в Базел
 Колекция от антики като част от колекцията от скулптури (Дрезден)
 Държавни колекции от антики в Мюнхен
 Музей на Ефес във Виена
 Античен музей на Лайпцигския университет
 Музей Гети (Лос Анджелис)

Музеи
Антично изкуство
Колекционерство